A Equipe Maltesa de Copa Davis representa Malta na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Malta Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Maltesa)

Malta